Парламентские выборы на Мадагаскаре прошли 27 мая 2019 года, в ходе которых были избраны 151 член Национальной ассамблеи.

Результаты

Примечания 

Выборы на Мадагаскаре
Мадагаскар
2019 год на Мадагаскаре